В данном списке приведены действующие и потухшие вулканы, находящиеся на территории Мексики.

 Вулкан Сан-Мартин

Высота — 1650 метров

Координаты — 18.57°N 95,20°W

Последнее извержение было в 1792 году.

 Лос-Атликсос

Высота — 800 метров

Координаты — 19.809°N 96,526°W

 Барсена

Высота — 332 метра

Координаты — 19.30°N 110,82°W

Последнее извержение произошло в 1953 году.

 Цеборуко

Высота — 2280 метров

Координаты — 21.125°N 104,508°W

Последнее извержение произошло в 1875 году.

 Церро-Прието

Высота — 223 метра

Координаты — 32.418°N 115,305°W

Последнее извержение произошло в Голоцене.

 Чичиноцин

Высота — 3930 метров

Координаты — 19.08°N 99,13°W

 Эль-Чичон

Высота — 1060 метров

Координаты — 17.33°N 93,20°W

Последнее извержение произошло в 1982 году.

 Кофре-де-Пироте

Высота — 4282 метра

Координаты — 19.492°N 97,15°W

Год последнего извержения неизвестен, предположительно между 1150 и 1855 гг.

 Колима

Высота — 4330 метров

Координаты — 19.51°N 103,62°W

Последнее извержение произошло в 2009 году.

 Комонду ля Пурисима

Высота — 780 метров

Координаты — 26.00°N 111,92°W

 Коронадо

Высота — 440 метров

Координаты — 29.08°N 113,513°W

Последнее извержение было в 1895 году.

 Кекскомат

Высота — 13 метров

Местонахождение неизвестно.

 Лас Кумбрес

Высота — 3940 метров

Координаты — 19.15°N 97,27°W

Последнее извержение произошло, приблизительно, в 3940 году до н. э.

 Лас Деррумбадас

Высота - примерно 1500 метров

Координаты - 19.20°N 97.30°W

 Вулканическое поле Дуранго

Высота - 2075 метров

Координаты - 24.15°N 104.43°W

 Вулканическое поле Ла Глория

Высота - 3600 метров

Координаты - 19.33°N 37.25°W

 Гвадалуп

Высота - 1100 метров

Координаты - 29.07°N 118.28°W

 Лос Хумерос

Высота - 3150 метров

Координаты - 19.68°N 97.45°W

Последнее извержение произошло в Голоцене.

 Истаксиуатль

Высота - 5286 метров

Координаты - 19.2°N 98.6°W

 Вулканическое поле Джарагвай

Высота - 960 метров

Координаты - 

 Попокатепетль
Высота - 5426 метров

См. также 
 Вулканы Северной и Центральной Америки

Мексика
Списки:Мексика